Irwin Keyes (16. března 1952, New York, USA - 8. července 2015) byl americký komik, herec, a zpěvák.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 Fanouškovské stránky irwinkeyes.com 

Narození v roce 1952
Úmrtí v roce 2015
Muži
Narození v New Yorku
Američtí herci
Američtí zpěváci
Držitelé Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli
Držitelé ceny Zlatý glóbus
Držitelé ceny Grammy
Držitelé ceny Emmy
Úmrtí v Los Angeles
Narození 16. března
Úmrtí 8. července